Orpik ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Orpik (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Brooks Orpik (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler